Broadmoor ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Broadmoor (Pembrokeshire) (Wales)

in den Vereinigten Staaten:
 Broadmoor (Colorado)
 Broadmoor (Illinois)
 Broadmoor (Indiana)
 Broadmoor (Kalifornien)
 Broadmoor (Louisiana)
 Broadmoor (Maryland)
 Broadmoor (Tennessee)
 Broadmoor (Virginia)
 Broadmoor (Washington)

im NRHP gelistete Objekte:
 Broadmoor Historic District, in New Orleans, Louisiana, ID-Nr. 03000519

Broadmoor bezeichnet auch:
 Broadmoor Hospital, forensisch-psychiatrische Klinik bei Bracknell, Berkshire, England